Липранди може да се отнася за двама братя:

 Иван Липранди, руски генерал и историк;
 Павел Липранди, руски генерал;